Ростиашви́ли — грузинская фамилия. Известные носители:

 Ростиашвили, Георгий Павлович (1921—1994) — советский самбист и борец вольного стиля, Заслуженный тренер СССР.
 Ростиашвили, Трифон Вахтангович (род. 1930) — токарь, депутат Верховного Совета СССР X и XI созывов.
 Ростиашвили, Шота Петрович (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.